Гран-при Италии  года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года. Гонка прошла 6 сентября 1964 года на трассе Монца.

Фила Хилла, после пожара на предыдущем Гран-при, в команде Купер-Климакс заменил гонщик из Родезии Джон Лав Учитывая, что на следующем этапе — Гран-при США — в кокпит автомобиля снова сел Хилл, можно предположить, что американцу после пережитого шока просто дали возможность лучше подготовиться психологически перед домашним Гран-при.

К гонке допускались 20 лучших по итогам квалификации. Поскольку занявший 20-е место Жан-Клод Рудаз в гонке не стартовал, его место занял Морис Трентиньян, показавший 21-й результат.

Со старта гонки Джон Сёртис и Дэн Герни, занявшие два первых места на стартовом поле, оторвались от преследователей и практически всю дистанцию боролись между собой за лидерство. Лишь в конце гонки Герни замедлился из-за проблем с двигателем и в итоге не попал даже в зачётную шестёрку. Сёртис одержал свою вторую в сезоне и третью в карьере победу. Вторым финишировал Брюс Макларен, отстав от победителя более чем на минуту. Третье место занял итальянец Лоренцо Бандини, выиграв несколько сотых секунды у Ричи Гинтера.

После этой победы Сёртис резко улучшил свои шансы на завоевание чемпионского титула по итогам сезона, поскольку оба гонщика, занимавшие два первых места — Грэм Хилл и Джим Кларк — быстро сошли с дистанции, не заработав ни одного очка, позволив Сёртису вплотную приблизиться к себе в общём зачёте.

Квалификация

Итоговые результаты 

|}

 Последняя гонка для Мориса Трентиньяна

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы. Для каждого гонщика и команды в зачёт чемпионата идут 6 лучших результатов.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при Италии
1964 год в Италии
Сентябрь 1964 года
События 6 сентября